Эллисон Кина Хайтауэр (; род. 6 апреля 1988 года, Даллас, Техас, США) — американская профессиональная баскетболистка, которая выступает в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Вашингтон Мистикс». Была выбрана на драфте ВНБА 2010 года во втором раунде под общим 15-м номером клубом «Коннектикут Сан». Играет на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Эллисон родилась 6 апреля 1988 года в городе Даллас (Техас) в семье Дэвида и Регины Хайтауэр, у неё есть старший брат, Тони, выросла же она в городе Арлингтон, где посещала среднюю школу Сегин, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте lsusports.net

Баскетболисты США
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Нант»
Игроки ЖБК «Ланды»
Игроки ЖБК «Элицур» Рамла
Игроки ЖБК «Маккаби» Рамат-Ган
Игроки ЖБК «Маккаби Бнот» Ашдод
Игроки «Вашингтон Мистикс»